Csányi Márton (18. század) jogász, koronaügyész
 Csányi Márton (1986) zongoraművész és -tanár
 Csányi Márton (1990) televíziós producer